Тайкі (Хоккайдо)
Тайкі (Міє)